«Фонтан Победителей» — фонтан, временно созданный ко дню проведения Парада Победы в Москве в 1945 году.

Фонтан был сооружён на Лобном месте Красной площади специально для проведения Парада Победы 24 июня 1945 года. Имел четыре яруса и высоту 26 метров. Был демонтирован после проведения парада.

По некоторым сведениям, идея создания этого фонтана принадлежала лично Иосифу Сталину. Фонтан имел круглое основание и четыре вертикальных каскада, из основания которых били вертикальные струи воды, расположенные кольцом. Также его украшали цветочные корзины и венцы из вечнозелёных растений. В ночное время фонтан освещался. На вершине его находилась скульптурная группа — статуи рабочего и колхозницы с поднятой в руках звездой. «Празднично и торжественно выглядит Красная площадь. …На Лобном месте сооружен 26-метровый фонтан — гранитный макет Дворца Советов, с увенчивающими его скульптурными фигурами рабочего и колхозницы», — писала газета «Правда» на следующий день после парада.

К 60-летию Победы, в 2005 году, возникла идея возродить «Фонтан Победителей» с той лишь разницей, чтобы не возводить водяное сооружение, а сымитировать его, заменив водяные струи световыми лучами. Дальше идеи это предложение не прошло.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Фонтан Победителей
 Воспоминания участника Парада Победителей, который прошел по Красной площади в 1945 году

Фонтаны Москвы
Парад Победы 24 июня 1945 года
Здания и сооружения, построенные в 1945 году в России
1945 год в Москве